Amet est un patronyme français dérivé d'un ou plusieurs prénoms.

Étymologie 
Est de la France
Le nom de famille Amet est un dérivé du prénom Aimé (Amatus en latin, Amat en ancien français) ; il est historiquement fréquent dans les Vosges par l'influence du moine Amé de Remiremont (570-629). Les patronymes Amet et Amé persistent également dans les Vosges (voir Saint-Amé, commune du département des Vosges).

Bourbonnais, Allier
Selon le site genealogie.com, l'origine du patronyme Amet dans le Bourbonnais est différente et provient de l'ancien français amet signifiant calomnie, injure, issu du vieux latin admittere. Le nom est encore porté dans l'Allier et le Puy-de-Dôme.

Date de fête chrétienne 
La fête de saint Amé, saint Amet ou saint Aimé est célébrée le .

Patronyme 

 Achille Amet (1832-1862), officier de marine français ;
 Charles Amet (1824-1902), vice-amiral français né à Besançon ;
 Camille Amet (1870-1934), homme politique français né à Jarménil dans les Vosges ;
 Jean Amet (17/12/1928 - 8/8/2014), ancien Préfet et Conseiller maitre à la Cour des Comptes (1988) Docteur en droit. Officier de la Légion d'honneur et Commandeur de l'Ordre national du Mérite ;
 Jean-François-Charles Amet (1861-1940), officier de marine français, fils d'Achille ;
 José Amet (1968-), ancien joueur et entraineur de volley-ball français né à Remiremont dans les Vosges ;
 Henri Amet (1928-2015), né au Puy-en-Velay en Haute-Loire, jésuite, exorciste, ancien recteur des collèges de Vannes, Bordeaux et Marseille. Père provincial de France-Atlantique. Auteur de l'ouvrage Faut-il avoir peur du Diable ? (Nouvelle Cité, 2009). Robert, Jean et Henri Amet était les enfants de Paul né à Villers-Farlay (Jura) le , directeur d'usine, agent d'assurances, décédé au Puy le  et d'Alice Petit née à Saint-Pol-en-Chalençon (Haute-Loire) le , mariée en 1925 et décédée le , au Puy.
 Robert Amet, né au Puy-en-Velay en Haute-Loire (20/9/1931- 18/3/2014), frère de Jean et Henri, général de gendarmerie. Commandant de la Légion de Gendarmerie Midi-Pyrénées - 1984-1987. Directeur des Activités Régionales de l'IHEDN 1988 (ER, 2S). Docteur en criminologie. Officier de la Légion d'honneur et Commandeur de l'Ordre national du Mérite. Auteur de "Il Était une Fois la Gendarmerie" - 2011 et "Le Petit Gendarme illustré de A à Z" - 2014.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Prénom masculin